Zachodnia Rumanowa Czuba – turnia w Tatrach Wysokich, między szczytem Wysoka, a Wschodnią Rumanową Czubą
 Wschodnia Rumanowa Czuba – turnia w Tatrach Wysokich, między Bartkową Turnią, a Zachodnią Rumanową Czubą